Bieg na 5 km kobiet stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 10 lutego. Wzięło w nim udział 79 zawodniczek z 26 państw. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Rosjanka Łarisa Łazutina. Był to ostatni raz na igrzyskach olimpijskich, kiedy rozegrano bieg na 5 km kobiet.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998